Rauser ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Rauser (1871–1920), württembergischer Oberamtmann
 Johann Gottlieb Rauser (1804–1870), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Thorsten Rauser (* 1972), deutscher Multimedia-Unternehmer
 Wsewolod Alfredowitsch Rauser (1908–1941), russischer Schachspieler